

Острова — присілок, Куртамиський округ, Курганська область
 Острова — присілок, Юргамиський район, Курганська область

Див. також 
 Острови